I Campionati del mondo di aquathlon del 2019 (XXII edizione) si sono tenuti a Pontevedra in Spagna, in data 2 maggio 2019.

Tra gli uomini ha vinto l'azero Rostislav Pevtsov, mentre la gara femminile è andata alla polacca Alicja Ulatowska.

Si sono aggiudicati il titolo mondiale nella categoria junior rispettivamente lo spagnolo Esteban Basanta Fouz e l'italiana Bianca Seregni.

Il titolo di Campione del mondo di aquathlon della categoria under 23 è andato allo spagnolo Ander Noain Lacamara. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di aquathlon della categoria under 23 la polacca Alicja Ulatowska.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2019
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2019
Campionati europei di aquathlon
Campionati europei di aquathlon del 2019
Campionati italiani di aquathlon
Campionati italiani di aquathlon del 2019

Campionati del mondo di aquathlon
Competizioni sportive a Pontevedra